Carlo Fornara (1871-1968) – pittore italiano
 Pasquale Fornara (1925-1990) – ciclista su strada italiano
 Piero Fornara (1897-1975) – pediatra e politico italiano